Ви́скан () — река на юге Швеции. Длина реки — 142 км, площадь бассейна — 2202 км². Река вытекает из озера Толькен в лене Вестра-Гёталанд, протекает также по территории лена Халланд, где впадает в пролив Каттегат. Высота истока — 226 м над уровнем моря.

Крупнейший город на реке — Бурос.

Транспортировка по Вискану была осложнена серией порогов и водопадов. В 1645 году Аксель Оксеншерна поручил  исследовать Вискан и другие реки Халланда, чтобы выяснить, можно ли их использовать для транспортировки. Йохан изучил русло Вискана и пришёл к выводу, что на реке нет фарватера, то есть, она непригодна для судоходства, и перечислил 44 причины для этого.

Галерея

Примечания 

Бассейн Каттегата
Реки Швеции
Водные объекты Вестра-Гёталанда
Водные объекты Халланда (лен)